Васи́лий Суво́ров:
 
 Суворов, Василий Ильич (1902—1991) — советский художник.